

Arts et divertissement 

 Alaric Alexander Watts, poète et journaliste conservateur britannique 
 Charles Watts (1912-1966), acteur américain
 Danièle Watts, actrice américaine 
 David G. Watts, designer et créateur de jeu de société britannique 
 George Frederic Watts (1817-1904), peintre et sculpteur symboliste anglais
 Heather Watts, ballerine et danseuse américaine 
 Lewis Ernest Watts Mills (1908-2005), acteur anglais
 Julia Watts, auteure de fiction américaine 
 Mary Stanbery Watts (née en 1868), romancière américaine 
 Naomi Watts (1968- ), actrice britannique
 Peter Watts, auteur de science-fiction et biologiste canadien 
 Richard Watts Jr., critique de films américain 
 Robert Watts (1938- ), producteur de films britannique
 Robert Watts (1923-1988), artiste américain, principalement connu pour son appartenance au Pop art
 Rolonda Watts, actrice et animatrice de talk-show américaine 
 Sophie Watts, productrice et magnat des médias britannique
 Stanley J. Watts, artiste américain 
 Theodore Watts-Dunton, poète et critique britannique 
 Tim Watts, cinéaste britannique 
 Walter Henry Watts, artiste et journaliste britannique

Musique 

 André Watts (1946- ), pianiste et professeur d'université germano-américain 
 Charlie Watts (1941–2021), musicien britannique, batteur des Rolling Stones 
 Clem Watts, pseudonyme d'Al Trace, auteur-compositeur prolifique et chef d'orchestre américain 
 Elizabeth Watts, soprano britannique 
 Ernie Watts, saxophoniste de jazz américain 
 Helen Watts, chanteuse lyrique galloise 
 Ivo Watts-Russell, entrepreneur de musique indépendante 
 Isaac Watts (1674-1748), écrivain, théologien et logicien non-conformiste anglais 
 Jeff « Tain » Watts, batteur et auteur-compositeur-interprète de jazz américain 
 John Watts, compositeur
 Lou Watts, musicien britannique du groupe punk rock Chumbawamba 
 Lyndon Watts, bassoniste australien 
 Nathan Watts, bassiste de R&B et de soul américain 
 Peter Watts, bassiste britannique 
 Raymond Watts, musicien américain et membre du groupe PIG 
 Reggie Watts, artiste musicien pluridisciplinaire américain
 Trevor Watts (1939- ), saxophoniste de jazz britannique

Criminalité 

 Christopher Lee Watts (né en 1985), auteur des homicides de la famille Watts (2018) (Meurtre de la famille Watts)
 Corail Eugene Watts, meurtrier américain 
 Joe Watts, gangster américain

Droit 

 Richard C. Watts (1853-1930), juge associé de la Cour suprême de Caroline du Sud 
 Shirley M. Watts (née en 1959), juge à la Cour d'appel du Maryland

Militaire et naval 

 John Watts (vers 1778-1823), capitaine marchand américain de Virginie 
 John Cliffe Watts (1786-1873), officier militaire britannique et architecte colonial en Nouvelle-Galles du Sud 
 John Watts de Peyster (1821–1907), auteur sur l'art de la guerre, philanthrope et ancien adjudant général de la Garde nationale de New York 
 John Watts de Peyster Jr. (1841-1873), officier de l'armée de l'Union pendant la guerre civile américaine 
 Philip Watts, architecte naval britannique

Politique 

 Alfred Watts (1815-1884), homme d'affaires et homme politique sud-australien 
 Alfred Watts (1873-1954), homme politique d'Australie occidentale
 Arthur Watts (1897-1970), homme politique australien 
 David Watts, politicien britannique 
 JC Watts, homme politique américain 
 John Watts, maître de poste de l'Oregon et électeur contesté à l'élection présidentielle américaine de 1876 
 John Watts, chef Cherokee 
 John Watts (1749–1836), représentant américain de New York 
 John C. Watts (1902–1971), représentant américain du Kentucky 
 John Arthur Watts (né en 1947), député britannique de Slough 
 John Sebrie Watts (1816-1876), délégué américain à la Chambre du Nouveau-Mexique 
 Lala Fay Watts (1881-1971), suffragette américaine, défenseure de la tempérance et militante syndicale 
 Thomas H. Watts, homme politique américain

Science, médecine et université 

 Becky Watts, étudiante britannique assassinée par sa famille 
 David P. Watts, anthropologue américain 
 Duncan Watts, sociologue américain 
 Frederick Watts, le "père de Penn State" 
 James W. Watts, neurochirurgien américain et pionnier précoce de la lobotomie 
 Michael Watts, géographe américain 
 Ronald Lampman Watts, universitaire canadien 
 Susan Watts, journaliste scientifique britannique 
 Victor Watts (1938-2002), toponymiste britannique, médiéviste, traducteur et universitaire 
 William Walter Watts (1856-1920), botaniste britannique et australien

Sports 

 Armani Watts, joueur de football américain 
 Armon Watts (né en 1996), joueur de football américain 
 Bill Watts, lutteur professionnel américain 
 Bobby 'Boogaloo' Watts, boxeur américain 
 Brandon Watts, joueur de football américain 
 Darius Watts, joueur de football américain 
 Erik Watts, lutteur professionnel américain 
 Fergus Watts, footballeur australien 
 Fraser Watts, joueur de cricket écossais 
 John Watts, sportif et diffuseur australien 
 Johnny Watts, joueur de football anglais
 Quincy Watts, athlète américain 
 RN Watts, entraîneur sportif américain 
 Rocket Watts (né en 2000), joueur de basket américain 
 Slick Watts, joueur de streetball américain 
 Stan Watts, entraîneur américain de basket-ball 
 Vanessa Watts, joueur de cricket antillais 
 Wallace Watts, rugbyman gallois 
 Wally Watts, footballeur australien

Autres 

 Alan Watts (1915–1973), philosophe, écrivain, conférencier et expert en religion comparée américain
 Anthony Watts, blogueur américain et ancien monsieur météo à la télévision
 Charles Cameron Watts (1895–1965), pasteur congrégationaliste australien
 Elizabeth Watts (?-1794), imprimeuse, papetière et « libraire irlandaise auprès de la cour ».
 Franklin Watts, une empreinte de l'éditeur américain Grolier 
 Graham Clive Watts, administrateur britannique de la construction 
 Hugh Watts (1582/3 - 1643), fondeur de cloches anglais 
  
 Richard Watts, homme d'affaires et philanthrope britannique 
 William Watts, de la British East India Company

Voir aussi 
 

Patronyme anglais